Suydam peut faire référence à :

Personnes 

 Levi Suydam, une personne intersexuée qui vivait au 
 James Augustus Suydam (1819-1865), architecte, avocat et peintre américain, membre de Hudson River School
 Arthur Suydam (1953-), artiste de comic book, écrivain et musicien américain
  (1883-1939), Boy Scouts of America

Autres 

 
 Mont Suydam, une montagne en Antarctique
 , une maison dans le New Jersey aux États-Unis
 , une maison dans l'État de New York aux États-Unis